Shady Dell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shady Dell (Kalifornien)
 Shady Dell (Missouri)
 Shady Dell (Oregon)
 Shady Dell (Wisconsin)